Toponímia:
 Stonewall (Carolina del Nord), localitat estatunidenca de Carolina del Nord
 Stonewall (Louisiana), localitat estatunidenca de Louisiana
 Stonewall (Mississipí), localitat estatunidenca de Mississipí
 Stonewall (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Stonewall (Texas), localitat estatunidenca de Texas

Miscel·lània:
 Stonewall Inn, bar gai de Nova York on van començar els famosos disturbis de 1969
 Aldarulls de Stonewall, sèrie de conflictes entre la comunitat homosexual i la policia que van tenir lloc a l'Stonewall Inn el 1969
 Stonewall (pel·lícula de 1995), dirigida per Nigel Finch
 Stonewall (pel·lícula de 2015), dirigida per Roland Emmerich
 Sistema Stonewall o atac Stonewall, obertura d'escacs, variant de la partida del peó de dama
 Thomas Jonathan Jackson, conegut com a Stonewall Jackson (n. 1824 - 1863), distingit militar sudista de la Guerra Civil dels Estats Units